Le terme ourlet peut désigner plusieurs choses distinctes :
 en couture, l'ourlet est le bord inférieur d'un vêtement ;
 en écologie, un ourlet est une composante de la lisière, zone de transition entre un milieu terrestre ouvert (par exemple une prairie) et un milieu terrestre fermé (généralement une forêt) ;
 en vitrerie, un ourlet est un petit rebord sur l'aile du plomb, qui sert à monter les panneaux.